Чемпионат MLS 2014 () — сто второй сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, тридцать шестой сезон с национальной лигой высшего дивизиона и девятнадцатый сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 19 клубов (16 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 8 марта и закончился 26 октября. Турнир плей-офф стартовал 29 октября и завершился 7 декабря матчем за Кубок MLS.

Обладателем трофея Supporters’ Shield за лучший результат в регулярном чемпионате в первый раз стал клуб «Сиэтл Саундерс». Чемпионом лиги и обладателем Кубка MLS в рекордный пятый раз стал клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Новости сезона 
 С сезона 2014 года лига объявила, что начнёт применять правило выездного гола в турнире плей-офф Кубка MLS.
 10 февраля 2014 года клуб «Портленд Тимберс» объявил о переименовании своего домашнего стадиона «Джелд-Уэн Филд» в «Провиденс Парк», согласно партнёрству с Providence Health & Services, некоммерческой медицинской организацией.
 20 февраля 2014 года лига выкупила франшизу «Чивас США» у Хорхе Вергары и взяла на себя управление клубом, объявив, что сезон 2014 года станет последним, в котором клуб примет участие под названием «Чивас США». Лига заявила, что продаст франшизу новым инвесторам, заинтересованным в продолжении базирования клуба в окрестностях Лос-Анджелеса и постройке нового стадиона для команды.
 1 мая 2014 года «Колорадо Рэпидс» объявил о подписании контракта на пять лет на 8,3 млн долларов с Ciao Telecom, который стал первым титульным спонсором за всю историю клуба. К концу сезона контракт был расторгнут в связи с несоблюдением спонсором финансовых договорённостей.
 1 июля 2014 года «Даллас», в последние два года не имевший титульного спонсора, заявил о заключении многолетнего контракта о спонсорстве с BHP Billiton.
 8 октября 2014 года «Коламбус Крю» представил новую клубную эмблему в замену оригинальному логотипу, использовавшегося клубом с момента основания.
 27 октября 2014 года, по завершении регулярного чемпионата сезона 2014, лига объявила о расформировании клуба «Чивас США». 30 октября 2014 года MLS объявила о присуждении освободившейся франшизы новому клубу из Лос-Анджелеса, который начнёт выступление в лиге в 2017 году.

Клубы-участники

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Турнирные таблицы

Расписание 
Регулярный чемпионат лиги проходил с 8 марта по 26 октября. Каждая из девятнадцати команд провела 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. Клубы Западной конференции проводили по три матча друг с другом и по одному матчу с каждым клубом Восточной конференции, в то время как клубы Восточной конференции проводили три матча против семи клубов своей конференции, по два матча с двумя оставшимися (каждый сезон шла ротация) и по одному матчу с каждым клубом Западной конференции.

Восточная конференция

Западная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Правила тай-брейка 
За победу начисляется три очка, за ничью — одно очко, за поражение — ноль очков. Если команды набрали одинаковое количество очков, места распределяются по следующей процедуре тай-брейка (по сравнению с сезоном 2013 разница между голами теперь стоит выше, чем количество забитых голов):
 Количество побед.
 Разница между забитыми и пропущенными голами.
 Количество забитых голов.
 Наименьшее количество дисциплинарных очков (фол — 1 очко, первая жёлтая — 3 очка, вторая жёлтая (повлёкшая красную) — 5 очков, прямая красная — 6 очков, санкция дисциплинарного комитета — 6 очков).
 Разница между забитыми и пропущенными голами в гостевых матчах.
 Количество голов, забитых в гостевых матчах.
 Разница между забитыми и пропущенными голами в домашних матчах.
 Количество голов, забитых в домашних матчах.
 Монета (две команды) или жребий (три и больше команд).

Лидеры регулярного чемпионата

Бомбардиры 

Источник:
1) С 27 голами в регулярном чемпионате, Брэдли Райт-Филлипс повторил рекорд лиги MLS, ранее установленный Роем Ласситером (1996) и Крисом Вондоловски (2012).

Голевые передачи 

Источник:

|}

Статистика

Хет-трики

Голы 
 Первый гол в сезоне: Чад Барретт за «Сиэтл Саундерс» в ворота «Спортинг Канзас-Сити», 94-я минута (8 марта)
 Самый быстрый гол регулярного чемпионата: Хавьер Моралес за «Реал Солт-Лейк» в ворота «Хьюстон Динамо», 15-я секунда (11 мая)
 Наибольшее общее количество голов в матче: 9 голов
 «Нью-Йорк Ред Буллз» 4:5 «Чикаго Файр» (11 мая)
 Самая крупная победа хозяев: 6 голов
 «Лос-Анджелес Гэлакси» 6:0 «Колорадо Рэпидз» (5 сентября)
 Самая крупная победа гостей: 5 голов
 «Сан-Хосе Эртквейкс» 0:5 «Даллас» (16 августа)

Посещаемость матчей 
 Самая высокая посещаемость матча: 64 207, «Сиэтл Саундерс» против «Портленд Тимберс» (13 июля)
 Самая низкая посещаемость матча: 3 702, «Чивас США» против «Портленд Тимберс» (28 мая)
 Был установлен рекорд посещаемости лиги в матчах регулярного чемпионата. Средняя посещаемость составила 19 147 болельщиков за игру
 В турнире плей-офф также был установлен рекорд посещаемости лиги. Матчи плей-офф и Кубка MLS в среднем посетило 23 633 болельщика

Статистика трансляции финального матча Кубка MLS 
В сезоне 2014 был установлен рекорд в истории лиги по количеству зрителей, смотревших трансляцию финального матча Кубка MLS. Количество зрителей составило почти 2 миллиона, что на 93 % превысило количество в сезоне 2013 года. В частности, трансляцию матча на канале ESPN смотрело 964 000 зрителей (прирост в 91 % по сравнению с 2013 годом), на испаноязычном канале UniMás — 678 000 (прирост 31 %), на испаноязычном канале Univision Deportes Network — 245 000 (наибольшая аудитория зрителей среди всех матчей MLS в истории канала). Также 89 000 зрителей смотрели матч через интернет на WatchESPN.com (прирост в 83 % по сравнению с 2013 годом).

Награды

Ежемесячные награды

Еженедельные награды

Команда недели

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации. Лэндон Донован был избран в символическую сборную года в рекордный седьмой раз.

Турнир плей-офф Кубка MLS 
Каждая конференция провела отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли пять лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Четвёртые команды конференций приняли на своих домашних полях команды занявшие пятые места. Они провели по одному матчу в предварительном раунде за право на выход в полуфиналы конференций, где их соперниками стали команды, завершившие регулярный чемпионат на первом месте в своей конференции. Вторые и третьи команды конференций встретились в остальных полуфиналах. Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, закончившая регулярный чемпионат на более высоком месте, получила право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги. Матч за Кубок MLS проводился на домашнем стадионе команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

В случае ничейного суммарного счёта в сериях из двух матчей применялось правило выездного гола. Если после этого счёт оставался равным (либо в случае ничьей в серии из одного матча), команды проводили два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если счёт по-прежнему оставался ничейным, назначались послематчевые пенальти.

Источник: Официальный сайт лиги

Предварительный раунд

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Нью-Йорк Ред Буллз» вышел в финал конференции по суммарному счёту 3:2

«Нью-Инглэнд Революшн» вышел в финал конференции по суммарному счёту 7:3

Западная конференция 

«Сиэтл Саундерс» завершил серию с суммарным счётом 1:1 и вышел в финал конференции согласно правилу выездного гола

«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в финал конференции по суммарному счёту 5:0

Финалы конференций 

«Нью-Инглэнд Революшн» победил c суммарным счётом 4:3, клуб стал чемпионом Восточной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2014

При суммарном счёте 2:2 «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл серию согласно правилу выездного гола; клуб стал чемпионом Западной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2014

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2014
2014 год в футболе